Жак I (Жак-Франсуа-Леонор де Гойон де Матійон; 1689—1751) — князь Монако в 1731—1733 роках.
 Жак II де Гойон (1525—1598) — французький аристократ, політичний та військовий діяч часів Релігійних війн.
 Шарль Огюст де Гойон (1647—1729) — військовий та державний діяч Французького королівства, граф де Грас, маршал Франції.

Гойон — громада в кантоні Во